A 2004-es ETCC német nagydíj volt a 2004-es túraautó-Európa-bajnokság negyedik futama. A versenyt a Hockenheimring versenypályán rendezték meg a Németországi Hockenheim-ben, 2004. május 16-án.

Időmérő

Első futam

Második futam 

Nemet